Ю́рий Миха́йлович Бака́лов (; ) — советский и украинский футболист, полузащитник, защитник, ныне тренер.

Карьера

Клубная 
Футболом начал заниматься в 1975 году в ДЮСШОР «Смена». Первым тренером был Николай Николаевич Кирсанов. В 1983 году, после окончания спортшколы, получил приглашение в дубль киевского «Динамо». На профессиональном уровне дебютировал в 1984 году, за выступавшую во второй лиге СССР команду «Динамо» (Ирпень), где одновременно проходил службу в армии. В 1986 году возвратился в дублирующий состав динамовцев. Через некоторое время Юрий получил приглашение в запорожское «Торпедо». С этой командой в 1990 году стал чемпионом Украинской ССР. В том же клубе отыграл и в двух первых чемпионатах независимой Украины, где команда выступала уже в высшей лиге.

Потом были выступления в перволиговых «Норд-АМ-Подолье», «Верес» и «Черкассы», где Юрий был капитаном команды. Последним профессиональным клубом в карьере игрока был кременчугский «Кремень», в котором он отыграл вторую часть сезона 1998/99 в первой лиге и сезон 1999/00 во второй лиге.

Тренерская 
Начинал работать тренером на детском и юношеском уровнях. С 2003 года был тренером детской команды «Отрадный», которая входила в клубные структуры киевского «Динамо». Летом 2005 года перешёл работать в структуру другого столичного клуба «Арсенала», где сначала работал с дублёрами, а с января 2007 года стал тренером юношеской клубной команды. Через несколько месяцев, в мае 2007 года, возглавил молодёжную команду.

После отставки с должности главного тренера киевского «Арсенала» Вячеслава Грозного, весной 2010 года, вместе с Василием Евсеевым исполнял обязанности главного тренера основной команды клуба до конца сезона. По его завершении Бакалов был назначен главным тренером «Арсенала», подписав с клубом контракт на два года.

По окончании сезона 2010/11 президент клуба Вадим Рабинович, будучи недовольным тем, что команда не смогла пробиться в Лигу Европы, назначил нового главного тренера, белорусского специалиста Леонида Кучука. Юрий Бакалов остался и дальше работать в клубе, на этот раз в должности старшего тренера.

В январе 2016 года возглавил грузинский «Зугдиди», но уже спустя четыре месяца подал в отставку, вернувшись на Украину. В январе 2017 года вошёл в тренерский штаб Леонида Кучука, возглавившего команду украинской Премьер-лиги «Сталь» (Каменское), где занял должность старшего тренера. Летом 2017 года покинул «Сталь».

Личная жизнь 
Женат, имеет двух сыновей 1984 г.р. и 1986 г.р. С детства дружит с бывшими футболистами Олегом Ярёменко и Юрием Ленем.

Примечания

Ссылки 
 Юрий Бакалов

Футболисты СССР
Футболисты Украины
Футбольные тренеры Украины
Игроки ФК «Рось»
Игроки ФК «Торпедо» Запорожье
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Подолье» Хмельницкий
Игроки ФК «Нива-Космос»
Игроки ФК «Верес»
Игроки ФК «Днепр» Черкассы
Игроки ФК «Кремень»
Тренеры ФК «Арсенал-Киев»
Тренеры ФК «Черкащина»
Тренеры ФК «Зугдиди»
Тренеры ФК «Львов»
Тренеры ФК «Рух» Львов
Тренеры ФК «ЛНЗ»